Серге́й Алекса́ндрович Голо́вкин:
 Головкин, Сергей Александрович (род. 1956) — российский актёр, каскадёр, постановщик трюков.
 Головкин, Сергей Александрович (1959—1996) — советский и российский серийный убийца, педофил.